Ilijaš je lahko:
 Ilijaš Stari (Bosna in Hercegovina)
 Ilijaš (Bosna in Hercegovina)